Eeti Nieminen (né le ), coureur finlandais du combiné nordique
 Jarkko Nieminen (né en 1981), joueur finlandais de tennis
 Martti Nieminen (1891-1941), lutteur finlandais
 Mika Nieminen (né en 1966), joueur finlandais de hockey sur glace
 Minna Nieminen (née en 1976), rameuse d'aviron finlandaise
 Riikka Nieminen (née en 1973), joueuse finlandaise de hockey sur glace
 Toni Nieminen (né en 1975), sauteur finlandais à ski
 Tuure Nieminen (1894-1968), sauteur a ski et coureur du combiné nordique finlandais
 Veli Nieminen (1886-1936), gymnaste artistique et tireur sportif finlandais
 Ville Nieminen (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace

Notes et références 

Patronyme finnois